Nationaal Herbarium Nederland
Nationaal Herbarium van Suriname